El término fortaleza puede referirse a:

 Una fortaleza, cualquier punto fortificado capaz de contener la guarnición conveniente y desde el cual puede ser defendida una plaza, una puerta, un río o un lugar importante.
 La fortaleza; según la doctrina cristiana, una de las virtudes cardinales, que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad.
 Fortaleza, un cuadro del pintor renacentista italiano Sandro Botticelli.
 Fortaleza, una banda musical mexicana de género metal gótico.
 La Fortaleza, una novela de la escritora escocesa Mollie Hunter.

Asimismo, en deportes, puede hacer referencia a:

 La Fortaleza, el estadio de fútbol del Club Atlético Lanús, de Argentina.
 El Fortaleza Esporte Clube, club de fútbol de Brasil.
 El Fortaleza Fútbol Club, club de fútbol profesional de Colombia.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Fortaleza, antigua localidad, capital del municipio de Nuevo Manoa, en el departamento de Pando (Bolivia).
 Fortaleza, ciudad y municipio, capital del estado de Ceará (Brasil).
 La Fortaleza, también llamada Palacio de Santa Catalina, la residencia oficial del gobernador de Puerto Rico.
 La calle de la Fortaleza, la calle más antigua y de más antiguo nombre del Viejo San Juan (Puerto Rico).

Enlaces externos